Novak Đoković era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Taylor Fritz ha battuto Frances Tiafoe con il punteggio di 7-63, 7-62.

Teste di serie 

  Casper Ruud (primo turno)
  Cameron Norrie (ritirato)
  Taylor Fritz (campione)
  Frances Tiafoe (finale)
  Nick Kyrgios (quarti di finale, ritirato)

  Alex De Minaur (primo turno) 
  Denis Shapovalov (semifinale) 
  Daniel Evans (secondo turno) 
  Borna Ćorić (quarti di finale)

Wildcard 

  Kaichi Uchida (primo turno)
  Yasutaka Uchiyama (primo turno)

  Shintaro Mochizuki (primo turno)

Qualificati 

  Yuta Shimizu (primo turno)
  Ramkumar Ramanathan (primo turno)

  Sho Shimabukuro (primo turno) 
  Rio Noguchi (secondo turno)

Lucky loser 

  Hiroki Moriya (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Japan Open Tennis Championships 2022